Le nom John Hunter peut faire référence à :
 John Hunter (1728–1793), un chirurgien et anatomiste ;
 John Hunter (1737–1821), un gouverneur de la Nouvelle-Galles-du-Sud ;
 John Hunter (1732–1802), un homme politique américain ;
 John Hunter (1778-1852), un homme politique et d'affaires américain ;
 John Hunter (1878–1966), un footballeur écossais ;
  (1909-1993), un homme politique canadien ;
 John Hunter (1920–2006), un joueur écossais de rugby à XV ;
 John Hunter (1932–2005), un architecte britannique ;
 John Hunter (1943-), un rameur néo-zélandais ;
 John A. Hunter (1887–1963), un chasseur professionnel britannique en Afrique et auteur d'ouvrages sur la chasse ;
 John E. Hunter, un psychologue et statisticien américain.

Voir aussi